La wilaya de Béjaïa compte cinquante-deux communes.

Communes de la wilaya de Béjaïa 

Le tableau suivant donne la liste des communes de la wilaya de Béjaïa, en précisant pour chaque commune : son code ONS, son nom et sa population en 2008.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Wilaya de Béjaïa
 Daïras de la wilaya de Béjaïa

Bejaia